Sotto ist der Name folgender Orte:
 Sotto il Monte Giovanni XXIII, eine italienische Gemeinde in der Provinz Bergamo

Sotto steht für:
 Sotto effetto stono, das zweite Studioalbum der Hip-Hop-Formation Sottotono

Sotto ist der Familienname folgender Personen:
 Vicente Sotto III (* 1948), philippinischer Politiker und Schauspieler

Siehe auch:
 Soto